Kenai je lahko:
 Kenai je polotok na Aljaski
 Kenai je gorovje na Aljaski